196 км, 196-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 196 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 184514
 196 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 047539
 196 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 609918
 196 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 582522
 196 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813489

Украина 
 196 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 427331
 196 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 450041